Sedgwick är ett eftermnamn.

Personer med efternamnet Sedgwick

 Adam Sedgwick (1785–1873), engelsk geolog
 Adam Sedgwick (zoolog) (1854–1913), brittisk zoolog
 Catharine Sedgwick 81789–1867), amerikansk författare
 Edie Sedgwick (1943–1971), aamerikansk fotomodell och skådespelare
 Eve Kosofsky Sedgwick (1950–2009), amerikansk forskare inom queerteori och genousvetenskap
 John Sedgwick (1813–1864), amerikansk militär, general i nordstatsarmén
 Kyra Sedgwick (född 1965), amerikansk skådespelare
 Marcus Sedgwick (född 1968), brittisk författare, illustratör och musiker
 Theodore Sedgwick (1746–1813), amerikansk jurist och politiker, federalist
 William Thompson Sedgwick (1855–1921), amerikansk folkhälsopionjär

Engelska efternamn